Nahr-e Sarāj kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Gereshk, distriktshuvudort, Helmand, 
 Nahr-e Sarāj (distrikt), Helmand, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar